Kellermann puede hacer referencia a alguno de los personajes siguientes:

 François Christophe Kellermann (1735-1820), duque de Valmy, mariscal francés. 
 François Étienne Kellermann (1765-1840), duque de Tarento, general francés, hijo del anterior.
 François Christophe Edmond de Kellermann (1802-1868), estadista, historiador y diplomático francés, hijo y nieto de los anteriores.
 Bernhard Kellermann (1879-1951), escritor alemán.
 Annette Kellerman (1887-1975), australiana, nadadora profesional, estrella de cine, escritora y emprendedora.
 Georgine Kellermann (1957-), periodista alemana.
 Ralf Kellermann (1968-), entrenador alemán de fútbol femenino.
 Jürgen Kellermann (1972-), botánico australiano.